

Fumetto 
 Baby Blues – fumetto statunitense

Cinema 
 Baby Blues – film del 1925 diretto da Jules White
 Baby Blues – film del 1941 diretto da Edward L. Cahn
 Baby Blues – film del 2008 diretto da Diane Bertrand
 Baby Blues – film del 2008 diretto da Lars Jacobson e Amardeep Kaleka
 Baby Blues - film del 2008 diretto da Dylan Pearce

Letteratura 
  Baby Blues – romanzo di Pascal Basset-Chercot, n. 2306 de Il Giallo Mondadori

Televisione 
 Baby Blues – sitcom animata statunitense del 2000